Diplolaimelloides är ett släkte av rundmaskar. Diplolaimelloides ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Diplolaimelloides